Меза́ — река в Костромской и незначительно в Ивановской (только исток и первые метры течения) областях России. Впадает в Костромской залив Горьковского водохранилища на Волге. Длина реки составляет 125 км, площадь водосборного бассейна — 901 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 35 км: река Мышка (пр)
 46 км: река Орша (пр)
 56 км: река Шача (лв)
 89 км: река Пуга (пр)
 99 км: река Кохталка (пр)

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Костромское водохранилище
Реки Заволжского района Ивановской области
Реки Судиславского района
Реки Костромского района